Tamié est un nom propre qui peut faire référence à :
 l'abbaye Notre-Dame de Tamié, située à Plancherine (Savoie) ;

qui a donné son nom à :
 Abbaye de Tamié (marque fromagère)
 col de Tamié
 collet de Tamié
 fort de Tamié
 val de Tamié